Панхандл или панхэндл (, дословно — «ручка сковородки») — термин в США, обозначающий выступы, а также топоним.

Выступы в США 
 Юго-Восточная Аляска
 
 
 Айдахский выступ
 
 
 
 Техасский выступ

Топоним 
 Панхандл — город в Техасе.
  — некорпоративное сообщество в Уэйн-Тауншип, округ Джефферсон, штат Огайо, США.
  — название железнодорожных станций.